

Toponyme 

 Abano Terme, commune italienne dans la province de Padoue en Vénétie.

Patronyme 

 Pietro d'Abano (1250-1316), médecin, philosophe et astrologue italien.

Patronyme italien
Toponymie italienne